В настоящей статье в хронологическом порядке приведён список репертуара Московского театра оперетты.

Примечания

Литература 
 MosOperetta.Ru: Летопись театра
 

Московская оперетта
Московская оперетта